Prvaki (tudi Primati; znanstveno ime Primates) so red sesalcev in so zelo raznovrstna živalska skupina za katero so značilni zapleteni družbeni odnosi. Živijo v Južni in Srednji Ameriki, Afriki, na Madagaskarju ter v jugovzhodni in vzhodni Aziji. Večina jih prebiva v tropskem gozdu. Oprijemalne roke in noge pričajo, da večino življenja preživijo na drevju; nekatere vrste imajo tudi oprijemalni rep.

Med prvake v biološkem smislu uvrščamo tudi človeka.

Terminologija 
Izraz "primati" izhaja iz starofrancoske ali francoske besede primat, iz samostalniške rabe latinskega primat-, iz primus ("prvi"). Od tod izhaja tudi slovensko ime "prvaki". Red je poimenoval Carl Linnaeus, ker je menil, da je to "najvišji" red živali.

Spodnji kladogram prikazuje eno izmed možnih klasifikacijskih zaporedj živečih prvakov:  skupine, ki uporabljajo običajna (tradicionalna) imena, so prikazane desno.

Vse skupine z znanstvenimi imeni so kladi ali monofiletske skupine; zaporedje znanstvene klasifikacije pa odraža evolucijsko zgodovino sorodnih linij. Skupine, ki so tradicionalno poimenovane, so prikazane na desni, več skupin pa je parafiletskih:

 Polopice vsebujejo dve monofiletski skupini (podred Strepsirrhini ali lemurji, loriji in sorodniki ter nartničarji podreda Haplorhini); je parafiletska skupina, ker izključuje Simiiformes, ki so tudi potomci skupnih prednikov primatov.
 Opice sestavljajo dve monofiletski skupini, opice Novega sveta in opice Starega sveta, vendar je skupina parafiletska, ker izključuje hominoide, naddružino Hominoidea, ki so tudi potomci skupnega prednika Simiiformes.
 Človečnjaki kot celota, in veliki človečnjaki, so parafiletski, če so izrazi uporabljeni tako, da izključujejo ljudi.

Tako se člani obeh skupin, in s tem tudi njihova imena, ne ujemajo, kar povzroča težave pri povezovanju znanstvenih imen s splošnimi (običajno tradicionalnimi) imeni. Razmislite o naddružini Hominoidea: Glede na splošna imena na desni, to skupino sestavljajo človečnjaki in ljudje in ni enotnega splošnega imena za vse člane skupine. Eno od rešitev je ustvariti novo splošno ime, v tem primeru hominoidi. Druga možnost je razširitev uporabe enega od tradicionalnih imen. Na primer, v svoji knjigi iz leta 2005 je paleontolog za vretenčarje Benton zapisal: "Človečnjaki, Hominoidea, danes vključujejo gibone in orangutane ... gorile in šimpanze ... in ljudi";  zatorej je Benton uporabljal izraz človečnjaki za hominoide. V tem primeru je treba skupino, ki se je doslej imenovala človečnjaki, zdaj identificirati kot nečloveške človečnjake.

Razvrstitev živečih prvakov 

Spodaj je naveden seznam družin živečih prvakov, skupaj z eno izmed možnih razvrstitev med redove in družine. Uporabljajo se tudi druge klasifikacije. Na primer, alternativna klasifikacija živečih Strepsirrhini jih deli v dva infrareda, Lemuriformes in Lorisiformes.

Red Prvaki

 Podred Strepsirrhini: lemurji, galago in loriji
 Infrared Lemuriformes 
 Naddružina Lemuroidea
 Družina Cheirogaleidae: mačji in mišji makiji (34 vrst)
 Družina Daubentoniidae: aje-aje ali dolgoprstež (ena vrsta)
 Družina Lemuridae: obročkastorepi lemur in sorodniki (21 vrst)
 Družina Lepilemuridae: podlasičji lemurji (26 vrst)
 Družina Indriidae: indriji (19 vrst)
 Naddružina Lorisoidea
 Družina Lorisidae: loriji (14 vrst)
 Družina Galagidae: galagi (19 vrst)
 Podred Haplorhini: nartničarji, opice in človečnjaki
 Infrared Tarsiiformes
 Družina Tarsiidae: nartničarji (11 vrst)
 Infrared Simiiformes (ali Anthropoidea)
 Parvorder Platyrrhini: opice Novega sveta
 Družina Callitrichidae: marmozetke in tamarine (42 vrst)
 Družina Cebidae: kapucinke in sajmirji (14 vrst)
 Družina Aotidae: ponočne opice (douroucoulis) (11 vrst)
 Družina Pitheciidae: titiji, sakiji in uakarji (43 vrst)
 Družina Atelidae: brezpalčarke, pajčarke in volnarčki (29 vrst)
 Parvorder Catarrhini
 Naddružina Cercopithecoidea
 Družina Cercopithecidae: opice Starega sveta (138 vrst)
 Naddružina Hominoidea
 Družina Hylobatidae: giboni ali "mali človečnjaki" (18 vrst)
 Družina Hominidae: veliki človečnjaki, vključno z ljudmi (8 vrst)
Red prvakov je ustvaril Carl Linnaeus leta 1758 v deseti izdaji svoje knjige Systema Naturae za rodove Homo (ljudje), Simia (drugi človečnjaki in opice), Lemur (polopice) in Vespertilio (netopirji). V prvi izdaji iste knjige (1735) je uporabil ime Anthropomorpha za Homo, Simia in Bradypus (lenivci).

Filogenija in genetika 

Red prvakov je del klada Euarchontoglires, ki se nahaja znotraj klada Eutheria razreda Mammalia. Nedavne molekularno genetske raziskave na prvakih, mrenarjih in tupajah so pokazale, da sta dve vrsti mrenarjev tesneje povezani s prvaki kot pa z tupaji, čeprav so včasih tupaje umeščali med prvake. Ti trije redovi sestavljajo klad Euarchonta. Kombinacija tega klada s kladom Glires (sestavljen iz Rodentia in Lagomorpha) tvori klad Euarchontoglires. Tako Euarchonta kot Euarchontoglires sta lahko rangirana kot nadreda. Nekateri znanstveniki menijo, da je Dermoptera podred prvakov in uporabljajo podred Euprimates za "prave" primate.

Evolucija 
Domneva se, da prvaki izvirajo iz obdobja blizu kredno–paleogenske meje ali pred okoli 63–74 milijoni let,, čeprav so najstarejši znani fosilni prvaki datirani v obdobje poznega paleocena Afrike, pred približno 57 milijoni let (Altiatlasius), ali na severnih kontinentih v obdobje paleocensko-eocenskega prehoda, pred c. 55 milijoni let (Cantius, Donrussellia, Altanius, Plesiadapis in Teilhardina). Druge študije, vključno s študijami molekularne ure, ocenjujejo, da je izvor veje primatov v sredini krede, pred približno 85 milijoni let.

Sodobna kladistika ocenjuje, da je red primatov monofiletski. Na splošno velja, da se je podred Strepsirrhini, prvaki z "vlažnimi smrčki", odcepil od primitivne linije prvakov pred okoli 63 milijoni let, čeprav zagovarjajo tudi starejše datume. V sedmih Strepsirrhini družinah je pet sorodnih družin lemurjev in dve preostali družini, ki vključujeta tudi lorije in galage. Starejši klasifikacijski sistemi vključujejo Lepilemuridae v Lemuridae in Galagidae v Lorisidae, tako da dobimo štiri enodružinske porazdelitve namesto pet dvodružinskih, kot je prikazano tukaj. V eocenu sta na večini severnih celinah prevladovali dve skupini, adapiformi in omomiidi. Prvi veljajo za pripadnike Strepsirrhini, vendar niso imeli glavnikastih zob kot sodobni lemurji; nedavna analiza je pokazala, da Darwinius masillae sodi v to skupino. Slednji so bili tesno povezan z nartničarji, opicami in človečnjaki. Kako sta ti dve skupini povezani z živečimi primati, je nejasno. Omomiidi so izumrli pred okoli 30 milijoni let, medtem ko so adapiformi preživeli do pred približno 10 milijoni let.

Glede na genetske študije so se lemurji Madagaskarja od lorrijev ločili pred približno 75 milijoni let. Te študije, kot tudi kromosomski in molekularni dokazi kažejo, da so lemurji med seboj tesneje povezani kot z drugimi Strepsirrihni prvaki. Vendar se je Madagaskar od Afrike ločil pred 160 milijoni let in od Indije pred 90 milijoni let. Za pojasnitev teh dejstev se domneva, da je začetna populacija lemurjev, sestavljena iz nekaj posameznikov, dosegla Madagaskar iz Afrike prek oceana pred 50 in 80 milijoni let. Predlagane so bile tudi druge možnosti kolonizacije, kot so večkratne kolonizacije iz Afrike in Indije, vendar nobena ni podprta z genetskimi in molekularnimi dokazi.

Do nedavnega je bilo aje-aje težko umestiti v Strepsirrhini. Predlagane so bile teorije, da je družina, Daubentoniidae, ali lemuriformni prvaki (kar pomeni, da so se njihovi predniki odcepili od linije lemurjev bolj nedavno kot so se ločili lemurji in loriji) ali pa sestrska skupina vsem drugim Strepsirrhini. Leta 2008 je bilo potrjeno, da je družina aje-aje najtesneje povezana z drugimi lemurji iz Madagaskarja, ki verjetno izvirajo iz iste populacije prednikov, ki je kolonizirala otok.

Infrared Simiiformes (prvaki, sestavljeni iz opic in človečnjakov) se je pojavil pred okoli 40 milijoni let, verjetno v Aziji; če to drži, so se kmalu zatem razširili čez morje Tetis iz Azije v Afriko. Obstajata dva klada, oba parvoreda: Catarrhini, ki se je razvil v Afriki, sestavljen iz opic starega sveta, ljudi in drugih človečnjakov, in Platyrrhini, ki so se razvili v Južni Ameriki, sestavljen iz opic iz Novega sveta. Tretji klad, ki je vključeval eosimiide, se je razvil v Aziji, vendar je izumrl pred milijoni let.

Tako kot v primeru lemurjev, izvor opic iz Novega sveta ni jasen. Molekularne študije povezanih jedrskih zaporedij so dale zelo različne ocene datumov razhajanj med platyrrhini in catarrhini, in se gibljejo od pred 33 do 70 milijoni let, medtem ko študije, ki temeljijo na mitohondrijskih zaporedjih, dajejo ožji razpon od pred 35 do 43 milijoni let. Antropoidni prvaki so verjetno v eocenu prešli Atlantski ocean od Afrike do Južne Amerike s "skakanjem po otokih", kar je olajšal Srednjeatlantski hrbet in znižana gladina morja. Druga možnost je, da en sam prehod omogočil to čezoceansko kolonizacijo. Zaradi premikanja celin Atlantski ocean takrat ni bil tako širok kot danes. Raziskave kažejo, da bi lahko majhen 1 kg težak prvak lahko preživel 13 dni na splavu iz vegetacije. Glede na ocenjeni tok in hitrost vetra bi to zagotovilo dovolj časa za potovanje med celinami.

Opice in človečnjaki so se razširili iz Afrike v Evropo in Azijo v miocenu. Kmalu zatem so loriji in nartničarji opravili isto pot. Prvi fosili homininov so bili odkriti v severni Afriki in segajo od  pred 5-8 milijonov let nazaj. Opice starega sveta so izginile iz Evrope približno pred približno 1,8 milijona let. Molekularne študije in študije fosilov v splošnem kažejo, da sodobni ljudje izvirajo iz Afrike pred 100.000–200.000 leti.

Čeprav so prvaki dobro raziskani v primerjavi z drugimi živalskimi skupinami, je bilo pred kratkim odkritih več novih vrst, genetski testi pa so odkrili prej neznane vrste v znanih populacijah. Primate Taxonomy je leta 2001 naštela približno 350 vrst prvakov; avtor Colin Groves je to število povečal na 376 v tretji izdaji Mammal Species of the World (MSW3). Vendar pa so  publikacije, odkar je bila leta 2003 taksonomija v MSW3 sestavljena, povečala število na 522 vrst ali 708, vključno s podvrstami.

Križanci 
Križanci primatov običajno nastanejo v ujetništvu, vendar so našli tudi primere v naravi. Križanci se pojavijo, ko se območja dveh vrst prekrivata in tvorita hibridno območje; križance lahko ustvarijo tudi ljudje, ko so živali nameščene v živalskih vrtovih ali zaradi okoljskih pritiskov, kot je plenjenje. Medrodovna križanja, križance različnih rodov, so našli tudi v naravi. Čeprav spadajo v rodove, ki so bili ločeni že več milijonov let, se še vedno pojavlja križanje med gelado in grivasti pavijanom.

Kloni 
24. januarja 2018 so znanstveniki na Kitajskem v časopisu Cell poročali o kloniranju dveh klonov javanskega makaka, poimenovanih Zhong Zhong in Hua Hua, z uporabo kompleksne metode prenosa DNK, s katero so ustvarili tudi ovco Dolly.

Opombe

Sklici

Viri

Zunanje povezave 

 High-Resolution Cytoarchitectural Primate Brain Atlases
 Primate Info Net
 Znanstveni eksperimenti na primatih 
 Primate Research Institute, Kyoto University

Taksoni, opisani leta 1758